S — літера латинської абетки
 S — літера кирилиці
 [s] — глухий ясенний фрикативний приголосний у МФА.
 S — мова програмування
 S — хімічний символ сірки
 S — символ, яким позначається амінокислота серин
 S-фаза, фаза клітинного циклу при якій відбувається реплікація ДНК
 S — спін частинки
 S — одиниця Сведберга, коефіцієнт седиментації
 S — символ, у Великій Британії та у країнах які входили до колоніальної Британської імперії позначається розмінна грошова одиниця шилінг. Ця емблема походить від першої літери латинської назви римської монети солідус (). Після 1971 року ця грошова одиниця зникла з обігу у Британії на її підлеглих територіях, але залишилася як основна у деяких Африканських країнах (Кенія, Сомалі, Танзанія та Уганда).